Ногайський район - адміністративно-територіальні одиниці і муніципальні утворення:

 Ногайський район - район в Дагестані.
 Ногайський район - район в Карачаєво-Черкесії.
 Ногайський район - скасований район, що існував в Українській РСР на території нинішнього Приморського району в Мелітопольській окрузі (до 1930 року) і в Запорізькій області (до 1962 року).